Bei den XIV. Olympischen Winterspielen 1984 in Sarajevo fanden zwei Wettbewerbe im Skispringen statt. Austragungsort waren die Igman Olympic Jumps in der Gemeinde Hadžići. 

Die Wettbewerbe im Skispringen zählten letztmals auch als Weltmeisterschaft. Das Teamspringen, das erstmals bei den Weltmeisterschaften 1982 ausgetragen wurde, war kein Teil des olympischen Programms. Es wurde als WM-Wettbewerb in diesem Jahr zusätzlich in Engelberg ausgetragen.

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner

Ergebnisse

Normalschanze 

Datum: 12. Februar 1984 
K-Punkt: 90 m 
58 Teilnehmer aus 17 Ländern, alle in der Wertung.

Großschanze 

Datum: 18. Februar 1984 
K-Punkt: 112 m 
53 Teilnehmer aus 17 Ländern, alle in der Wertung.

Weblinks 

 

Skispringen
1984
Nordische Skiweltmeisterschaften
Nordische Skiweltmeisterschaften (Jugoslawien)
Männerskisprungwettbewerb
Skispringen (Jugoslawien)